Licchavi désigne :
 Le clan Licchavi contrôlant Vaisali aux VI et V siècles av. J.-C. 
 La dynastie Licchavi dominant la vallée de Katmandou du début du  à la fin du  ap. J.-C.